In 1929/30 werd het negentiende Opper-Silezisch voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond.

SC Preußen Zaborze werd kampioen en Beuthener SuSV 09 vicekampioen. Beide clubs plaatste zich voor de Zuidoost-Duitse eindronde. In de winnaarsgroep werd Zaborze derde en Beuthen eerste. Hierdoor plaatse Beuthen zich voor de eindronde om de landstitel, waar ze met 3:2 van Hertha BSC verloren.

Bezirksliga

2. Bezirksliga

Promotie/Degradatie play-off
 Heen

 Terug

 Beslissende wedstrijd

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Opper-Silezisch voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1929/30